Römerberg (Frankfurt am Main), stadhuisplein van de Duitse stad Frankfurt am Main
 Römerberg (Palts), gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts